Гидрофобия — термин, который может означать:

 Гидрофобия — один из видов страхов, заключающийся в боязни воды
 Гидрофобия — устаревшее название бешенства

См. также 
 Гидрофобность